La Distinguished Service Medal (DSM) est une décoration décernée dans différents pays :

  , (établie en 1991)
  Indian Distinguished Service Medal, (établie en 1907)
               
  Medal of Distinguished Service (Israël) (établie en 1970)
               Condecoración al Servicios Distinguidos (Mexique)
               Coast Guard Auxiliary Distinguished Service Medal, Philippines (établie en 1972)
   ou Distinguished Service Decoration (Sri Lanka) (établie en 1981)
                (établie en 1983)
   (établie en 1967)
  Distinguished Service Medal (Royaume-Uni) (1914-1993)
 Aux États-Unis, plusieurs décorations militaires et civiles portent le nom de Distinguished Service Medal:
  Air Force Distinguished Service Medal (établie en 1960)
  Army Distinguished Service Medal (établie en 1918)
  Coast Guard Distinguished Service Medal (établie en 1949)
  Defense Distinguished Service Medal (établie en 1970)
   (établie en 2002)
  , Texas
  Merchant Marine Distinguished Service Medal (établie en 1943)
  NASA Distinguished Service Medal (établie en 1959)
   (établie en 1993)
  Navy Distinguished Service Medal (établie en 1919)
  
   (établie en 1992)
   (établie en 1999)

Décoration militaire
Décoration civile